Albulina artenita är en fjärilsart som beskrevs av Hans Fruhstorfer 1916. Albulina artenita ingår i släktet Albulina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
artenita